Emanuel Vignato – calciatore italiano, fratello di Samuele
 Luigi Vignato – scrittore, fotografo ed esploratore italiano
 Samuele Vignato – calciatore italiano, fratello di Emanuel